Miączyn (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Miączyn (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski